Spojení písmen A a H může mít různé významy:

AH 
 zkratka alternativní historie
 starší státní poznávací značka vozidel z Prahy
 zkratka pro automatické hradlo
 klasifikační symbol trupu amerického námořnictva pro nemocniční loď
 Archaeologia historica

Ah 
 značka pro ampérhodinu
 Jah, staroegyptské božstvo Měsíce

Označení amerických bojových vrtulníků 
 AH-66 Comanche
 Bell AH-1 Cobra
 Hughes AH-64 Apache

Externí odkazy